Callosamia — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Arsenurinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Callosamia promethea (Drury, 1773) — Северо-Восточные Соединённые Штаты
 Callosamia angulifera (Walker, 1855) — Северо-Восточные Соединённые Штаты
 Callosamia securifera (Maassen, 1873) — южная, северная и восточная части США

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Павлиноглазки